Поты́лиха — бывший остановочный пункт Московской окружной железной дороги в Москве. Адрес: улица Потылиха д.1. Всего на МОЖД было два остановочных пункта: Потылиха и Военное Поле

Название произошло от слободы Потылиха, к концу XIX века превратившейся в дачную местность.

Располагается в районе Дорогомилово на улице Потылиха.

Самое высокое станционное здание на Малом кольце Московской железной дороги. Построено в 1905—1907 годах по индивидуальному проекту архитектора Александра Померанцева и инженера Лавра Проскурякова.

Здание комплексное. Соединяло в себе помещения для пассажиров, служебные квартиры и пост центрального управления стрелками. В этом районе железная дорога шла по высокой насыпи, поэтому от уровня 4 этажа вокзала к небольшому перрону вел ажурный чугунный мост (утрачен), по которому пассажиры проходили к поездам, как у вокзалов станций Воробьёвы горы и Пресня.

Остановочный пункт Потылиха был открыт в границах станции Воробьёвы Горы. Название «полустанок» здесь ошибочно: здесь не было дополнительных путей, не велось грузовой и маневровой работы.

Вблизи Потылихи отходила соединительная ветвь № 22 на разъезд № 17 Московско-Брянской ж.д. Исполнительный пост станции Воробьёвы Горы по обслуживанию этого примыкания находился в здании вокзала Потылиха. Позже это примыкание вошло в состав станции Кутузово, а с 2016 года в границах станции Пресня. На месте бывшего разъезда №17 ныне станция Москва-Сортировочная-Киевская Киевского направления Московской ЖД.

С 1930-х годов, после окончательного прекращения пассажирского движения, о.п. исчезает с железнодорожных карт. Здание вокзала используется как жилое до полного обветшания.

В декабре 2004 года здание переводится из жилого фонда в нежилой и продаётся. Был проведён ремонт. Наружные фасады, в целом, сохранены. 

Статус здания: выявленный объект историко-культурной ценности.

См. также  
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Литература 
 Ю. Егоров. Московская Окружная Железная Дорога. Путеводитель. с. 183—187

Ссылки 
 Забытое кольцо Москвы 

Станции Малого кольца Московской железной дороги
Дорогомилово
Недействующие железнодорожные станции и платформы Москвы
Закрытые остановочные пункты